Чемпионат Франции по футболу 1999/2000 годов — 62-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «Монако» стал чемпионом Франции в 7-й раз. В турнире принимали участие 18 клубов. Было сыграно 306 игр и забито 787 голов.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 9 голов
 «Сент-Этьен» — «Монпелье» — 5:4
 Самая крупная победа в гостях: 4 гола
 «Нант» — «ПСЖ» — 0:4
 Самая крупная победа дома: 5 голов
 «Бастия» — «Труа» — 5:0
 «Нант» — «Лион» — 6:1
 «Ренн» — «Седан» — 5:0

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com
 lfp.fr</small>

1999/2000
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1999 году
Спорт во Франции в 2000 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1999/2000